Ка́рлос Багра́тович Казаря́н (, род. 4 сентября 1940, Баку) — армянский политический и военный деятель, генерал-майор (1990).

 1962 — окончил военную академию им. Кирова (Орджоникидзе).
 1968 — Московскую военную академию им. Фрунзе.
 1975—1977 — академию МВД СССР.
 1968—1969 — командир дивизии, а позже взвода.
 1969—1970 — заместитель командира полка.
 1970—1974 — начальник того же штаба.
 1977—1983 — заместитель министра внутренних дел Армянской ССР.
 С 1990 — первый заместитель министра внутренних дел Армянской ССР.
 1990—1991 — был министром внутренних дел Армении.
 1991—1993 — служил в совете министров Армении.
 С 1993 — работал в аппарате министерства обороны Армении.
 1997—1999 — заместитель главного военного инспектора при президенте Армении.
 1999—2000 — вновь заместитель министра внутренних дел Армении.

Министры внутренних дел Армении
Руководители аппарата президента Армении
Заместители министра внутренних дел Армении